Тюрні́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний схід від Парижа, 130 км на північний захід від Діжона, 30 км на північний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 311 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 761,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тюрні на сайті французького Національного інституту географії
 Тюрні на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тюрні на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тюрні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тюрні на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна